De naam Irene is gebruikt voor 6 tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan, één in het westen van de Grote Oceaan, één in het zuidwesten van de Indische Oceaan en twee in het zuidwesten van de Grote Oceaan.

Atlantische Oceaan:
Tropische storm Irene (1959)
Irene (orkaan, 1971)
Irene (orkaan, 1981)
Irene (orkaan, 1999)
Irene (orkaan, 2005)
Irene (orkaan, 2011)

Westelijke Grote Oceaan:
Tropische storm Irene (1947)

Zuidwestelijke Indische Oceaan
Cycloon Irene (1963)

Zuidwestelijke Grote Oceaan
Cycloon Irene (1969)
Cycloon Irene (1977)